Karos – miejscowość w Południowej Afryce,
 Karos – miejscowość na Węgrzech,
 Karos – rodzaj zwierząt z rzędu kosarzy.

Zobacz też 
 Oskarżeni. Śmierć sierżanta Karosa